Otterbeck steht für:

 Otterbeck (Schuhhersteller), deutsche Schuhfabrik
 Pilgerhütte Otterbeck in Heiligenhaus

Otterbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Otterbeck (1860–1925), deutscher Unternehmensgründer, siehe Otterbeck (Schuhhersteller) #Gründung und Anfänge
 Martin Otterbeck (* 1965), norwegischer Kameramann
 Wilhelm Otterbeck, deutscher Unternehmer und Politiker (CDU), Bürgermeister von Kervenheim